Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) de MA, résultant du rapprochement des lettres M et A :

Sigles, abréviations et symboles 
MA est un sigle pouvant faire référence à :
 MA, grade universitaire correspondant à une maîtrise universitaire ès lettres (en latin Magister Artium, en anglais Master of Arts) ;
 MA, unité correspondant à un mégaampère ;
 mA, unité correspondant à un milliampère ;
 MA, métro articulé du métro de Paris, en France ;
 MA20, MA50 et MA150, termes financiers pour désigner des moyennes mobiles ;
 MA, musée d'art situé à Rouyn-Noranda, au Québec

Ma est une abréviation pouvant faire référence à :
 Ma, unité temporelle correspondant à un million d'années et utilisée en stratigraphie, géologie, paléontologie, etc  ;
 Ma, nombre de Mach en physique ;
 ma, ancien préfixe signifiant « myria » ( ou 10).

Codes 
 .ma, Maroc, selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet ;
 MA, Maroc, selon la norme ISO 3166-1 et la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 MA, Marseille, selon la liste des quartiers maritimes ;
 MA, Madagascar, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 MA, Province de Malaga, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole ;
 MA, Massachusetts, État des États-Unis, dans la nomenclature des postes américaines et dans la liste des codes des États des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US) ;
 MA, Maranhão, un État du Brésil ;
 MA, Malév Hungarian Airlines, selon la liste des codes IATA ;
 MA, code d'immatriculation de Mannheim, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.

Géographie 
 Ma, fleuve du Viêt Nam et du Laos.

Autres sens 
 MA, format propriétaire du logiciel Maya
 Ma, notion japonaise étroitement liée au bouddhisme et définissant le rapport espace/temps dans la création
 Ma,  déesse dans l'hindouisme

Patronyme 
Ma est la translittération de plusieurs noms de famille chinois (馬, 马, 麻, etc.) :
 Ma Guangtong (1995- ), coureur cycliste chinois ;
 Ma Hai Jun (1985- ), coureur cycliste chinois ;
 Ma Hezhi, peintre chinois du  ;
 Ma Huateng (1971- ), homme d'affaires chinois ;
Ma Huihui (1989-), joueuse de badminton chinoise ;
 Ma Lin (1969- ), footballeur chinois ;
 Ma Jianfei (1984- ), escrimeur chinois ;
 Ma Se-geon (1994- ), escrimeur sud-coréen ;
 Ma Tong (1994-), sauteuse à ski chinoise ;
 Ma Yanhong (1963- ), gymnaste artistique chinoise ;
 Ma Ying-jeou, homme politique taïwanais et  de la République de Chine ;
 Ma Yingnan (1984-), judokate chinoise ;
 Ma Zhiyuan (vers 1260-1325), écrivain chinois ;
 Chung-Pei Ma (1966- ), astrophysicienne et cosmologiste taiwano-américaine.
 Helen Ma, actrice ;
 Jack Ma (1964- ), homme d'affaires chinois et fondateur du site internet Alibaba.com ;
 Johnny Ma (1982- ), réalisateur sino-canadien ;
 Yo-Yo Ma (1955- ), violoncelliste américain d'origine chinoise ;

Cinéma 
 Ma, film américain sorti en 2019

Autres graphèmes 
Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « ma » dans l'alphabet latin :
 Cherokee : Ꮉ
 Cyrillique : ма
 Guèze : ማ
 Grec : µα
 Hangûl : 마
 Japonais : kana ま et マ

Code
Abréviation
Homonymie de patronyme
Symbole d'unité